Plaats in Bulgarije
Trastenik (Pleven), een stad in de oblast Pleven 
Trastenik (Roese), een dorp in de oblast Roese 

Plaats in Kroatië
Trstenik (Marija Gorica)

Plaats in Servië
Trstenik (Rasina), een gemeente in het Servische district Rasina

Plaats in Slovenië
Trstenik (Benedikt), een plaats in de Sloveense gemeente Benedikt
Trstenik (Kranj), een plaats in de Sloveense gemeente Kranj
Trstenik (Šentrupert), een plaats in de Sloveense gemeente Šentrupert